Bremer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Otto Vasilievich Bremer
 Birgitta Bremer
 Kåre Bremer